Шам-сюр-Лейо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 75 км на схід від Нанта, 23 км на південь від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Шам-сюр-Лейон, Фавере-Машель, Фе-д'Анжу, Рабле-сюр-Лейон i Туарсе було об'єднано в новий муніципалітет Бельвінь-ан-Лейон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 392 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1036,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шам-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту географії
 Шам-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шам-сюр-Лейон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара